Территория Марокко состоит из 75 административных единиц второго уровня: 13 префектур и 62 провинций. Они объединены в 12 областей, которые являются административными единицами первого уровня. Каждая префектура и провинция делится на арондисманы (только в префектурах некоторых метрополитенских ареалов), коммуны или городские коммуны в других городских территориях и сельские коммуны в сельских территориях (административные единицы четвёртого уровня). Одна префектура (Касабланка) также делится на префектуры арондисманов, занимая промежуточное положение административного деления между префектурами и арондисманами. Таким же образом сельские коммуны объединяются в районы.

Список областей 
С сентября 2015 года делится на 12 областей.

¹ — частично находится в пределах спорной территории Западной Сахары² — полностью находится в пределах спорной территории Западной Сахары

Области в 1997—2015 годах 

¹ — частично находится в пределах спорной территории Западной Сахары² — полностью находится в пределах спорной территории Западной Сахары

Западная Сахара 

Так называемые южные провинции Марокко — Гулимин-Эс-Смара (6), Эль-Аюн — Буждур — Сегиет-эль-Хамра (7) и Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира (11) — включают территорию оккупированной Западной Сахары, чья принадлежность оспаривается Марокко и фронтом Полисарио, который выступает за независимость Западной Сахары в рамках Сахарской Арабской Демократической Республики, но в настоящее время контролирует районы лишь к востоку от Марокканской стены.

Примечания 

 

 
Списки:Марокко